Коды Голомба — семейство энтропийных кодов. Под кодом Голомба может подразумеваться также один из представителей этого семейства. 

Рассмотрим источник, независимым образом порождающий целые неотрицательные числа  с вероятностями , где  — произвольное положительное число, не превосходящее 1, то есть источник, описываемый геометрическим распределением. Если при этом целое положительное число  таково, что

 ,

то оптимальным посимвольным кодом (то есть кодом, ставящим в соответствие каждому кодируемому символу определённое кодовое слово) для такого источника будет код, построенный в соответствии с предложенной Соломоном Голомбом процедурой, согласно которой для любого кодируемого числа  при известном  кодовое слово образуют унарная запись числа  и кодированный в соответствии с описанной ниже процедурой остаток  от деления :

 Если  является степенью числа 2, то код остатка представляет собой двоичную запись числа , размещённую в  битах.
 Если  не является степенью 2, вычисляется число . Далее:

 Если , код остатка представляет собой двоичную запись числа , размещённую в  битах,
 иначе остаток  кодируется двоичной записью числа , размещённой в  битах.

Позже Р. Галлагером и Д. Ван Вурхисом было показано, что предложенный Голомбом код оптимален не только для дискретного набора значений , удовлетворяющих приведённому выше критерию, но и для любых , для которых справедливо двойное неравенство

 ,

где  — целое положительное число. Поскольку для любого  всегда найдётся не более одного значения , удовлетворяющего приведённому выше неравенству, предложенная С. Голомбом процедура кодирования геометрического источника оказывается оптимальной для любого значения .

Чрезвычайно простая в реализации, но не всегда оптимальная разновидность кода Голомба в случае, когда  является степенью 2, называется кодом Райса.

Пример 

Пусть , требуется закодировать число .

Удовлетворяющее двойному неравенству Галлагера — Ван Вурхиса значение .

В соответствии с описанной выше процедурой кодирования кодовое слово, соответствующее кодируемому числу 13, строится как унарная запись частного от деления n/m:
 ,

(унарный код , то есть q нулей с завершающей единицей),

и кодированного остатка 

 ,

(код , то есть собственно остаток, записанный в  битах).

Результирующее кодовое слово

См. также 
 Экспоненциальный код Голомба

Ссылки 
 
 
 
 2.3 Golomb Codes / Amir Said, On the Determination of Optimal Parameterized Prefix Codes for Adaptive Entropy Coding. HPL-2006-74

Теория кодирования
Алгоритмы сжатия без потерь